

Collegio elettorale di Genova I
Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Genova I – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Collegio elettorale di Genova II
Collegio elettorale di Genova II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova II – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Genova II – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Collegio elettorale di Genova III
Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Collegio elettorale di Genova IV
Collegio elettorale di Genova IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova IV – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Collegio elettorale di Genova - Campomorone
Collegio elettorale di Genova - Campomorone – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - Campomorone – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Altri
Collegio elettorale di Genova – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Genova V – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova VI – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova VII – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Genova - Bargagli – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Genova - Chiavari – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Genova - Nervi – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - Parenzo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - San Fruttuoso – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - Sestri – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Genova - Varazze – collegio elettorale della Camera dei deputati